Badalucco steht für:

 Badalucco, Gemeinde in Italien

Badalucco ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Badalucco, Jr. (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Badalucco (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Nicola Badalucco (1929–2015), italienischer Drehbuchautor